Досс (Doss) — личное имя или фамилия.

Фамилия 
  — британский правозащитник, директор гуманитарной операции ООН на тайско-камбоджийской границе, руководитель Стабилизационной миссии ООН в Демократической Республике Конго (2007—2010), директор (с 2014) и президент (с 2018) Фонда Кофи Аннана.
  (1968—2012) — американский рок-музыкант, участник группы The Olivia Tremor Control.
 Досс, Десмонд (1919—2006) — ветеран Второй мировой войны, первый сознательный отказчик от военной службы, получивший Медаль Почёта.
  (1939—2012) — американский писатель, автор детективов.
  (род. 1943) — американский священник Епископальной церкви, епископ Нью-Джерси (1995—2001).
  (род. 1996) — игрок в американский футбол в составе клуба Национальной футбольной лиги «Окленд Рэйдерс».
  (род. 1994) — игрок в американский футбол, победитель Супербоула в составе клуба «Денвер Бронкос» (2016).
  (Майкл Аллен Досс; р. 1989) — игрок в американский футбол в составе клуба Национальной футбольной лиги «Индианаполис Колтс».
  (род. 1957) — американский певец, лауреат премии «Грэмми» за лучшую оперную запись (1994).
  (Нейтан Досс) — американский игрок в диск-гольф, чемпион мира (2005, 2007, 2011).
  (1920—2009) — игрок в американский футбол, чемпион Национальной футбольной лиги в составе клуба «Филадельфия Иглз» (1948).
  (ур. Хэзел; 1905—1965) — американская серийная убийца.
  (Реджинальд Ли Досс; р. 1956) — игрок в американский футбол в составе клуба Национальной футбольной лиги «Лос-Анджелес Рэмс».
  (род. 1989) — игрок в американский футбол, победитель Супербоула в составе клуба «Балтимор Рэйвенс» (2013).
  (род. 1936) — немецкий архитектор и политик, депутат Бундестага (1981—2002).

Имя 
  (род. 1967) — католический священник, декан факультета канонического права Папского Салезианского университета (2011—2012, с 2015).

См. также 
 
 
 ДОСС — дирекция организации скоростного сообщения ОАО «РЖД».